Cet article répétorie la liste des numéros de l'émission télévisée américaine  diffusée depuis le  sur MTV et MTV2.

Panorama des saisons

Liste des émissions

Première saison (2011)

Deuxième saison (2012)

Troisième saison (2013) 
Le , l'émission a été renouvelé pour une troisième saison de vingtaine d'épisodes. Il a été diffusée le  et a inclus un croisement avec Jersey Shore quand l'invité Pauly D a joué. La saison entrera plus tard en hiatus en  et retournera le . La saison 3 a obtenu en moyenne une cote de 1,6 P12-34 et est la première émission de câbles originaux dans son intervalle de temps avec P12-34.

Quatrième saison (2014)

Cinquième saison (2014)

Sixième saison (2015)

Septième saison (2015-2016) 
La septième saison a été diffusée le .

Huitième saison (2016)

Neuvième saison (2017)

Dixième saison (2017-2018) 
L'émission est renouvelée pour une dixième saison diffusée du  au  sur MTV.

Onzième saison (2018)

Douzième saison (2018-2019)

Treizième saison (2019)

Quatorzième saison (2019)

Quinzième saison (2019)

Seizième saison (2020)

Dix-septième saison (2020)

Dix-huitième saison (Depuis 2020)

Références 

Ridiculous